Příjmení Fulín nosí více významných osobností:

 Katarína Kudějová Fulínová (* 1978) – slovenská designérka
 Martin Fulín (1853–1926) – český zahradník a překladatel
 Petr Fulín (* 1977) – český automobilový závodník

Česká příjmení